«Возвращение в Брайдсхед» () — роман Ивлина Во, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 «Возвращение в Брайдсхед» — сериал 1981 г.
 «Возвращение в Брайдсхед» — фильм 2008 г.